— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1619—1871), в провинциях Бинго и Биттю региона Санъёдо на острове Хонсю (современная префектура Хиросима).

Краткая история 
Административный центр княжества: замок Фукуяма (современный город Фукуяма, префектура Хиросима).

Доход хана:

 1619 — 1698 годы — 101 000 коку риса
 1700 — 1710 годы — 100 000 коку
 1710 — 1871 годы — 100—110 000 коку риса

Княжество Фукуяма было образовано в 1619 году. Его первым правителем стал Мидзуно Кацунари (1563—1651), бывший владелец Корияма-хана в провинции Ямато. Его потомки владели доменом до 1698 года.

В 1698-1700 годах Фукуяма-хан находился под прямым управлением сёгуната Токугава. В 1700 году в княжество был переведён Мацудайра Тадамаса (1683—1746), ранее владевший Ямагата-ханом в провинции Дэва. В 1710 году его перевели в Кувана-хан (провинция Исэ).

С 1710 по 1871 год княжеством владел род Абэ. В 1710 году в замок Фукуяма был переведён Абэ Масакуни (1658—1715), ранее правивший в Уцуномия-хане (провинция Симоцукэ). Его потомки управляли Фукуяма-ханом вплоть до Реставрации Мэйдзи.

В 1871 году Фукуяма-хан, как и все остальные княжества, был ликвидирован.

Правители княжества 

 Род Мидзуно, 1619—1698 (фудай-даймё)

 Род Мацудайра (ветвь Окудайра), 1700—1710 (фудай-даймё)

 Род Абэ, 1710—1871 (фудай-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии